Chrysler Serie C25 steht für:

 Serie C25 des Chrysler Royal, siehe Chrysler Royal #Serie C25 (1940)
 Serie C25 des Chrysler Windsor, siehe Chrysler Windsor #Serien C25 und C28 (1940–1941)
 Serie C25 des Chrysler Highlander, siehe Chrysler Highlander #Serie C25 (1940)